Entrance Island ist der Name folgender Inseln:

in der Antarktis:
 Entrance Island (Antarktika) vor der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika

in Australien:
 Entrance Island (Queensland) in der Torres Strait
 Entrance Island (South Australia) im Franklin Harbour Council

in Kanada:
 Entrance Island (British Columbia) im Nanaimo Land District
 Entrance Island (Newfoundland and Labrador) in der Belle-Isle-Straße
 Entrance Island (Nunavut) in der Hudson Strait
 Entrance Island (Muskoka) im Muskoka District, Ontario
 Entrance Island (Algoma) im Algoma District, Ontario

der Marshallinseln:
 Entrance Island (Likiep) im Likiep-Atoll

in Neuseeland:
 Entrance Island (Lake Te Anau), Southland
 Entrance Island (Nancy Sound), Southland